Натуральне число 1597
 1597 рік до нашої ери
 1597 рік нашої ери